En la mitología griega, Hipodamía (en griego, Ἱπποδάμεια) puede referirse a varios personajes:

 Hipodamía, hija de Butes o de Adrasto, rey de Argos, y esposa de Pirítoo, el rey de los lápitas.
 Hipodamía, madre de los famosos Atreo y Tiestes, esposa de Pélope e hija de Enómao, rey de Pisa o de Olimpia.
 Hipodamía, otro nombre de Briseida.
 Hipodamía, mujer de Alcatoo (el hijo de Aesites) e hija de Anquises.
 Hipodamía, una danaide, casada con Istro.
 Hipodamía, otra danaide, casada con Diocoristes.
 Hipodamía, esposa de Autónoo y madre de Erodio, Esconeo, Anto, Acanto y Acantis.
 Hipodamía, posible nombre de la madre de Guneo, hijo de esta y Ocito.
 Hipodamía, una de las doncellas que iban a ser sacrificadas al Minotauro.

Zoología
 Hippodamia, un género de coccinélidos (mariquitas o catarinas).